All People’s Congress (APC) ist:
All People’s Congress (Sambia), eine Partei in Sambia
All People’s Congress (Sierra Leone), eine Partei in Sierra Leone